Enriquillo kan syfta på:

Geografi

Dominikanska republiken 

 Enriquillo (kommun) – Barahona, 
 Enriquillo (ort) – Barahona, 
 Lago Enriquillo – en sjö